Homyel’ kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Horad Homel (voblasthuvudort), Homels voblast, 
 Ratjny Port Homel, hamn, Homels voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar